Möcklinghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Möcklinghoff (1924–2017), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Juliane Möcklinghoff (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin 
 Lydia Möcklinghoff (* 1981), deutsche Biologin und Tropenökologin